Rajapaksa is een politieke familie in Sri Lanka, die enkele hooggeplaatste functionarissen leverde. Enkele leden genoten lange tijd publieke steun en wonnen ook verkiezingen, soms glansrijk. Leden van deze familie werden en worden echter ook achtervolgd door een niet-aflatende stroom beschuldigingen over corruptie en nepotisme. De meest vooraanstaande leden van de familie traden af en/of ontvluchtten hun land midden in de economische crisis van 2022. Zij lieten een land achter dat geplaagd wordt door torenhoge inflatie en nijpende tekorten aan voedsel, brandstoffen en medicijnen.

Een aantal leden van deze familie:
 Don Alwin Rajapaksa, parlementslid
 Don Mathew Rajapaksa
 Lakshman Rajapaksa
 Chamal Rajapaksa, voorzitter van het Lagerhuis.
 George Rajapaksa, minister van Volksgezondheid
 Basil Rajapaksa, minister van Financiën tot aan zijn aftreden in juni 2022
 Mahinda Rajapaksa (1945), voormalig president en premier van Sri Lanka totdat hij in mei 2022 zijn ontslag indiende
 Gotabaya Rajapaksa (1949), broer van Mahinda en president van Sri Lanka totdat hij het land op 13 juli 2022 ontvluchtte

Dynastie
Corruptie